Il doppio del torneo di tennis SAP Open 2006, facente parte dell'ATP Tour 2006, ha avuto come vincitori John McEnroe e Jonas Björkman che hanno battuto in finale Paul Goldstein e Jim Thomas  7-6(2), 4-6, [10-7].

Teste di serie 

  Simon Aspelin /  Todd Perry (semifinali)
  Wayne Arthurs /  Stephen Huss (primo turno)

  Jordan Kerr /  Travis Parrott (quarti)
 Jaroslav Levinský  / Robert Lindstedt (semifinali)

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni 

SAP Open 2006
ATP Tour 2006